Ферна́ндо Луи́с Ро́за (; род. 4 мая 1985, Лондрина, Бразилия), более известный как Фернанди́ньо () — бразильский футболист, полузащитник «Атлетико Паранаэнсе». Играл за сборную Бразилии

За 9 лет в клубе стал легендарным игроком, играл сначала в паре с Яя Туре, а после его ухода стал основным игроком в опорной зоне клуба.
В последние годы переквалифицировался на позицию центрального защитника, которую с успехом замещал и совмещал ее с игрой в центре поля. 
В честь него назвали одно из тренировочных полей клубной академии.

Биография 

Фернандиньо — выпускник юношеской академии «Паранаэнсе», в 2002 году стал лучшим молодым футболистом штата Парана. В следующем сезоне пробился в первую команду, а также помог сборной Бразилии выиграть чемпионат мира среди юношей (до 20 лет).

В 2004 году Фернандиньо забил девять голов и в составе «Паранаэнсе» стал серебряным призёром национального первенства. В 2005 году футболист помог клубу дойти до финала Кубка Либертадорес, после чего за 7,8 миллионов евро был продан в «Шахтёр», с которым подписал контракт на пять лет.

В «Шахтёре» дебютировал 30 июля 2005 года в матче с «Кривбассом» (1:0). Сыграл большую роль в победе горняков в национальном первенстве сезона 2005/06. Кроме того, Фернандиньо поразил ворота «Легии» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

После скандального ухода Франселино Матузалема летом 2007 года стал одним из важных игроков команды. Лучший бомбардир Кубка Первого канала 2008. Был признан лучшим игроком чемпионата Украины сезона 2007—2008 гг., оформил «золотой дубль», выиграв и национальное первенство, и Кубок страны. Большой вклад Фернандиньо сделал и в победу «Шахтера» в Кубке УЕФА в сезоне 2008—2009 гг. В еврокубковых матчах этого сезона Фернандиньо расписался в воротах соперника 6 раз, в том числе и в воротах киевского «Динамо» в первом полуфинальном матче Кубка УЕФА.

6 июня 2013 года было достигнуто соглашение о переходе Фернандиньо в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 40 млн евро. Дебютный гол за «горожан» забил 14 декабря 2013 года в матче против лондонского «Арсенала», в этом матче Фернандиньо оформил дубль. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «горожан».

Карьера в сборной 
В сборной Бразилии Фернандиньо дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче против Германии, завершившимся победой немцев со счетом 3:2. Фернандиньо вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте. В своём втором матче, 5 сентября 2011 года, Фернандиньо отдал голевой пас на Леандро Дамиана, Бразилия победила Гану 1:0.

5 марта 2014 года Фернандиньо был вызван в сборную Луисом Фелипе Сколари на матч против сборной ЮАР. В этом матче сыграл 90 минут и забил свой первый гол за сборную на 79 минуте, сделав счет 4:0.

Статистика выступлений

В Европе

Матчи за сборную

Достижения

Командные 
«Атлетико Паранаэнсе»
 Серебряный призёр Бразилии: 2004
 Финалист Кубка Либертадорес: 2005

«Шахтёр Донецк»
 Чемпион Украины (6): 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка Украины (4): 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Обладатель Суперкубка Украины (4): 2005, 2008, 2010, 2012
 Обладатель Кубка УЕФА: 2008/09

«Манчестер Сити»
 Чемпион Английской Премьер-лиги (5): 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Англии: 2018/19
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (6): 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2018, 2019
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21

Сборная Бразилии
 Победитель молодёжного чемпионата мира (до 20 лет): 2003
 Обладатель Кубка Америки: 2019

Личные 
 Член «команды года» в Премьер-лиге по версии ПФА: 2018/19
 Лучший игрок юношеского чемпионата штата Парана: 2002
 Лучший игрок чемпионата Украины: 2007/08
 Член бомбардирского Клуба Максима Шацких: 53 гола.
 Заслуженный мастер спорта Украины: 2009
 Кавалер ордена «За мужество» III степени (2009 год)

Примечания

Ссылки 

  на сайте ФК «Шахтёр» Донецк.

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Заслуженные мастера спорта Украины